Triple Best of est une compilation du chanteur Michel Polnareff en 2009.

Liste des morceaux

Compilation de Michel Polnareff
Compilation musicale sortie en 2009
Album publié par Universal Music Group
Triple album